Den Namen Kratippos (griech. ) trugen mehrere Personen in der Antike:

Kratippos von Athen, ein Historiker des 4. Jahrhunderts v. Chr.
Kratippos von Pergamon, ein Philosoph des 1. Jahrhunderts v. Chr.